Georges Turrian, né à Genève en 1932, est un architecte et écrivain vaudois.

Biographie
Originaire de Château-d'Œx, Georges Turrian exerce la profession d'architecte dans sa ville natale jusqu'à sa retraite en 1997. 

En 2000, Georges Turrian écrit une chronique autobiographique "Saint-Jean-Les temps changent" qui amène le lecteur dans les quartiers genevois de Saint-Jean et des Charmilles de son enfance. Trois ans plus tard, l'auteur récidive en rédigeant cette fois-ci un roman historique "Épopée au Pays-d'Enhaut" mêlant faits historiques et fiction au cœur de la région de Château d'Œx.

Sources 
 
 SOURCES:  de couverture [bs/2004/08/09] 
 AVP - Fonds 1998-09

Personnalité genevoise
Écrivain vaudois
Naissance en 1932
Naissance à Genève
Projet:Valdensia/Articles liés